

Persone 
 Jonathan Routledge – calciatore inglese
 Patricia Routledge – attrice e cantante britannica
 Wayne Routledge – calciatore inglese

Altro 
 Routledge – casa editrice britannica fondata a Londra nel 1851
 Routledge Encyclopedia of Philosophy – enciclopedia filosofica della casa editrice Routledge